Astral Media – azienda televisiva canadese attiva tra il 1961 e il 2013
 ASTRAL – società in house della regione Lazio